Follow the Reaper — третий студийный альбом группы Children of Bodom. Выпущен в 2000 году.

Follow the Reaper, как и предыдущий альбом группы Hatebreeder, был сыгран на гитарах с настройкой D G C F A D.

Песня «Kissing the Shadows» была написана Алекси Лайхо в день записи. Вступление к песне «Follow the Reaper» — это цитата из «Священного сонета 10» Джона Донна.

Бридж из песни «Bodom after Midnight» позаимствован из музыки к фильму «Скала», написанной Хансом Циммером.

Список композиций 

Все аранжировки написаны Алекси Лайхо и Children of Bodom.

Участники записи 
 Алекси Лайхо — вокал, соло-гитара
 Александр Куоппала — ритм-гитара
 Янне Вирман — клавишные
 Хенкка Сеппяля — бас-гитара
 Яска Раатикайнен — ударные

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Children of Bodom
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном